47th es el nombre de:

 Dos estaciones del Metro de Chicago:
  47th (línea Roja).
  47th (línea Verde).

 Una estación del Metro de San Diego:
 47th Street (línea naranja).

 Una marca y tienda de ropa de Argentina:
 47 Street